

Azienda 
 Morning Star – azienda americana di servizi finanziari, con sede a Chicago in Illinois

Cinema 
 Morning Star – film del 2014 diretto da Luca Boni, Marco Ristori

Giornalismo
 Morning Star – quotidiano britannico.

Letteratura 
 Stella del mattino (Morning Star) – romanzo di H. Rider Haggard del 1910
 Stella (Morning Star) – romanzo di Elizabeth Lane, n. 60 de I nuovi bestsellers

Musica 
 Morning Star – album degli Entombed del 2001
 Morning Star – singolo dei N-Dubz del 2011

Sport 
 Morning Star – antica squadra di calcio cilena, confluita nel Club de Deportes Santiago Morning

Guerra
 Morning star – nome inglese dell'arma stella del mattino

Pagine correlate 
 Stella del mattino